Татьяниха — название нескольких населённых пунктов:
 Татьяниха — деревня в Верхнеландеховском районе Ивановской области.
 Татьяниха — деревня в Родниковском районе Ивановской области.